Alice Ruiz - uma poetisa e tradutora brasileira. 
Carlos Ruíz - um futebolista da Guatemala. 
Guta Ruiz - atriz brasileira. 
Héctor Ruiz - o atual presidente da empresa Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).
Hipólito Ruiz López - um botânico espanhol. 
Óscar Ruiz - um árbitro de futebol. 
Pablo Ruiz y Picasso - pintor espanhol.
Tulipa Ruiz - uma cantora, compositora e ilustradora brasileira. 
Turíbio Ruiz - ator brasileiro de teatro, televisão e cinema. 

Desambiguação